Maisonneuve bezeichnet:
 Maisonneuve, französische Gemeinde

Maisonneuve ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Maisonneuve (* 1973), US-amerikanischer Fußballspieler
 J. G. Maisonneuve (1809–1897), französischer Chirurg
 Michel Charles Durieu de Maisonneuve (1796–1878), französischer Botaniker
 Paul Chomedey de Maisonneuve (1612–1676), französischer Offizier, Gründer von Montreal

Siehe auch:
 Maisonnave (Begriffsklärung)